I29 ou I-29 peut faire référence à :
 I-29, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 29, une autoroute américaine reliant Kansas City à la frontière canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres